Ligeja (gr. Ligeia, łac. Ligea) − w mitologii greckiej jedna z Nereid
 Ligeja (gr. Ligeia, łac. Ligea) − w mitologii greckiej jedna z syren
 Ligeja − nowela Edgara Allana Poego

Zobacz też 
 Ligeia − grupa muzyczna
 Ligeia Mare − naturalny zbiornik płynnych węglowodorów na Tytanie
 Erebia ligea (górówka boruta) – gatunek motyla z rodziny rusałkowatych